Tisza puede hacer referencia a:

  Tisza, río europeo, afluente del Danubio;
 Batalla junto al río Tisza;
 Colomán Tisza, político húngaro del siglo XIX; o
 Esteban Tisza, político húngaro del siglo XX, hijo del anterior.